Милосавлевич (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Милосавлевич, Ана (род. 1979) — сербская художница.
 Милосавлевич, Даница — Народный герой Югославии.
 Милосавлевич, Жикица (род. 1972) — сербский и югославский гандболист.
 Милосавлевич, Йован — Народный герой Югославии.
 Милосавлевич, Матеа (род. 1989) — сербская актриса. 
 Милосавлевич, Милан (род. 1960) — сербский актёр.
 Милосавлевич, Милосав — Народный герой Югославии.
 Милосавлевич, Мирослав (1928—2020) — сербский и югославский виноградарь.
 Милосавлевич, Моника (род. 1985) — сербский археолог.
 Милосавлевич, Оливера (1951—2015) — сербский историк.
 Милосавлевич, Ружица (род. 1946) — сербская шахматистка.
 Светислав «Тиса» Милосавлевич (1882—1960) — первый бан Врбасской бановины.
 Милосавлевич, Тихомир (род. 1968) — сербский тренер по биатлону.
 Милосавлевич, Томица (род. 1955) — сербский врач, министр здравоохранения Сербии.
 Милосавлевич, Урош (род. 1982) — сербский футболист, полузащитник.
 Милосавлевич, Ясмина (род. 1958) — югославская и сербская баскетболистка.